Josef Burger – malarz
 Josef Burger (1900–1972) – polityk
 Josef Burger (ur. 1970) – kabareciarz